Су́тлема () — деревня в волости Кохила уезда Рапламаа, Эстония.

География и описание 
Расположена в 6 километрах к западу от волостного центра — посёлка Кохила, и в 21 километре к северу от уездного центра — города Рапла. Высота над уровнем моря — 59 метров.

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 79710.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживал 181 человек, из них 173 (95,6 %) — эстонцы.

По данным переписи населения 2021 года, в деревне насчитывалось 166 жителей, из них 156 (94,0 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Сутлема по данным переписей населения:

История 
Первое упоминание о деревне и мызе Сутлема (Сутлем, ) относится к 1425 году (Suttelemode). В 1920–1930-х годах, после земельной реформы, вокруг мызы возникло поселение Сутлема, в 1977 году получившее официальный статус деревни. В XX веке, благодаря созданию лесничества, началось интенсивное развитие деревни. 

В 1977–1997 годах частью Сутлема была деревня Люманду.

Образование 
В Сутлема работает детский сад.

Экономика 
Лесное хозяйство, деревообработка, производство деревянной мебели, охотничий туризм, пекарня.

Достопримечательности 
Достопримечательностью Сутлема является парк бывший мызы со своеобразной системой прудов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт населённых пунктов волости Кохила

Волость Кохила
Населённые пункты Эстонии